MOSI ist die Abkürzung für

 Museum of Science and Industry (Manchester), technisch-naturwissenschaftliches Museum in Manchester, England
 Museum of Science and Industry (Tampa), technisch-naturwissenschaftliches Museum in Tampa, Florida
 Mosi, Kosename für Rudolph Moshammer
 MOSI (Master Out -> Slave In) Datenverbindung (Schnittstelle), besonders bei Mikrocontrollern in der (ISP) In-System-Programmierungs Technologie

Mosi ist der Familienname folgender Personen:
 Hilë Mosi (1885–1933), albanischer Dichter und Politiker

Siehe auch:
 Mossi (Begriffsklärung)
 Moosi

Abkürzung